Альмодо́вар-дель-Ка́мпо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 1206 км². Население — 6775 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Flora y vegetación de Sierra Madrona y el Valle de Alcudia en la Provincia de Ciudad Real

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля